Панкратовский — посёлок в Аннинском районе Воронежской области России.

Входит в состав Старотойденского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Панкратовская.

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района